Unos Panas Ahí é uma banda de rock cômico latino da Venezuela, integrada por Luis Poggi (guitarra e vocais), Alfredo Poggi (contrabaixo e vocais), Marcos Tinedo (sintetizador) e Daniel Crespo (bateria). Tornaram-se famosos com a canção "El Mamut Chiquitito" (O Pequeno Mamute), que recebeu uma animação exaustivamente reproduzida na Internet, narrando a história de um pequeno mamute que é ajudado por amigos a fumar, beber, drogar-se, e ao longo do tempo vai adquirindo doenças até morrer.

Ligações externas
Clipe em flash com a música "La História del Mamut" (em espanhol)

Bandas da Venezuela